Ордоньес (также Ордонес; ) — испанская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Санчо I Ордоньес (ок. 895—929) — король Галисии с 926 года.

 Ордоньес, Андерсон (род. 1994) — эквадорский футболист, защитник клуба «Эль Насьональ».
 Ордоньес, Антонио (1932—1998) — испанский матадор.
 Ордоньес, Бартоломе (ок.1480 — 1520) — испанский скульптор.
 Ордоньес, Вирхилио Диас (известен под псевдонимом Лигио Висарди; 1895—1968) — доминиканский поэт, писатель и дипломат.
 Ордоньес, Кармен (1955—2004) — дочь Антонио Ордоньеса, супруга тореадора Франсиско Риверы.
 Ордоньес, Сальвадор (1896—1967) — мексиканский пианист.

Составные фамилии 
 Батлье-и-Ордоньес, Хосе (1856—1929) — государственный и политический деятель Уругвая.
 Помарес Ордоньес, Херман (1937—1979) — никарагуанский революционер, организатор и руководитель партии «Сандинистский фронт национального освобождения».
  (род. 1945) — испанский государственный деятель.
 Фернандес Ордоньес, Франсиско (1930—1992) — испанский государственный деятель.

Топонимы 
 Хосе-Батлье-и-Ордоньес — небольшой город в северо-западной части департамента Лавальеха, на юго-востоке центральной части Уругвая.